Сент може да се отнася за:
 Сент, град във Франция
 Сент (окръг), окръг във Франция
 Сент (кантон), кантон във Франция
 Сент (остров), френски остров в Карибско море